Příjmení Grisham má více nositelů:

 Jack Grisham (* 1961), americký rockový zpěvák
 John Grisham (* 1955), americký spisovatel
 Michelle Lujan Grishamová (* 1959), americká politička
 Reggie Grisham, americký hornista
 Todd Grisham (* 1976), americký sportovní reportér

Externí odkazy